Дритан Мехмети ():
 Мехмети, Дритан (род. 1978) — албанский шахматист.
  (род. 1980) — албанский футбольный тренер.